El Campionat d'Europa d'atletisme en pista coberta s'efectua des de 1970 i és organitzat cada dos anys per l'Associació Europea d'Atletisme (EAA). És la major prova atlètica a nivell europeu que se celebra a l'hivern i fora dels anys que se celebren Jocs Olímpics o Campionats Europeus. Com que aquest campionat es disputa en pista coberta, el nombre de proves és menor que en els altres grans esdeveniments.

Jocs Europeus en pista coberta

Campionats Europeus en pista coberta

Referències

Enllaços externs 

 European Indoor Championships (Men). GBR Athletics. Retrieved on 2012-07-10.
 European Indoor Championships (Women). GBR Athletics. Retrieved on 2012-07-10.

Competicions atlètiques europees